Konkurencje biegów narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku zostały przeprowadzone w dniach 9 - 19 lutego 1984 w Sarajewie. W ramach igrzysk zawodniczki i zawodnicy walczyli w ośmiu konkurencjach: sześciu indywidualnych (biegach na 15 km, 30 km i 50 km dla mężczyzn oraz 5 km, 10 km i 20 km dla kobiet) i sztafetach (4 x 10 km dla mężczyzn i 4 x 5 km dla kobiet) – łącznie rozdane zostały zatem dwadzieścia cztery medale. Mężczyźni rywalizowali podczas igrzysk po raz czternasty, a kobiety po raz dziewiąty w historii.

Terminarz

Mężczyźni

Bieg na 15 km 

Data: 13.02.1984

Bieg na 30 km 

Data: 10.02.1984

Bieg na 50 km 

Data: 19.02.1984

 Sztafeta 4 x 10 km 

Data: 16.02.1984

 Kobiety 
Bieg na 5 km 

Data: 12.02.1984

Bieg na 10 km 

Data: 9.02.1984

Bieg na 20 km 

Data: 18.02.1984

Sztafeta 4 x 5 km

Data: 15.02.1984

 Tabela medalowa 

 Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984